Список банків Угорщини — перелік кредитно-фінансових установ Угорщини.

Центробанк 
 Угорський національний банк

Основні комерційні банки 

AXA Bank  
Banif Plus Bank  
Bank of China (Hungária)    
BNP Paribas Hungária Bank  
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank  
Calyon Bank 
CIB Bank  
Citibank  
Commerzbank  
Credigen Bank  
Deutsche Bank  
Erste Bank Hungary  
FHB Bank  
Gránit Bank  
ING Bank  
KDB Bank  
Kereskedelmi és Hitelbank  
Kinizsi Bank  
MagNet Bank  
Magyar Cetelem Bank  
Magyar Takarékszövetkezeti Bank  
Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank  
MKB Bank  
NHB Bank  
Oberbank  
OTP Bank  
Porsche Bank Hungaria  
Raiffeisen Bank  
Sberbank 
Sopron Bank Burgenland  
UniCredit Bank Hungary  
WestLB Hungaria Bank

Спеціалізовані кредитні установи

FHB Jelzálogbank  
Fundamenta-Lakáskassza  
Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest)  
Magyar Export-Import Bank  
Magyar Fejlesztési Bank  
OTP Jelzálogbank  
OTP Lakástakarékpénztár  
UniCredit Jelzálogbank

Див. також 
Економіка Угорщини
Банки за країною
Банки Угорщини